Träddödare kan syfta på:
 Träddödare eller japansk träddödare – lianväxt som härstammar från Japan, se Celastrus orbiculatus
 Trädödare eller allmän trädödare – en art i familjen träfjärilar, se Större träfjäril